Мария Брабантская:
 Мария Брабантская (1190—1260) — дочь герцога Брабанта Генриха I, супруга императора Оттона IV
 Мария Брабантская (1226—1256) — дочь герцога Брабанта Генриха II, супруга герцога Баварии Людвига II
 Мария Брабантская (1260—1321) — дочь герцога Брабанта Генриха III, супруга короля Франции Филиппа III
 Мария Брабантская (1278—1338) — дочь герцога Брабанта Жана I, супруга графа Савойи Амадея V
 Мария Брабантская (1325—1399) — дочь герцога Брабанта Жана III, супруга герцога Гельдерна Рейнальда III